Iván Felipe Silva Morales (* 8. ledna 1996 Colón, Kuba) je kubánský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Havaně v tréninkové skupině Justa Nody. Na mezinárodní scéně se pohybuje od roku 2013. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde vypadl v prvním kole s Gruzíncem Avtandili Črikišvilim na juko technikou uči-mata.

Vítězství 
 2015 - 1x světový pohár (Kluž)
 2016 - 1x světový pohár (Almaty)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport na Kubě

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Ivana Silvy na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Ivana Silvy na Judobase.org

Kubánští judisté
Kubánští olympionici
Narození v roce 1996
Narození 8. ledna
Žijící lidé
Muži
Narození v Matanzasu